Fjederholt Å är ett vattendrag i Danmark. Det ligger i den centrala delen av landet,  km väster om Köpenhamn.

Ån flyter upp i Ikast-Brande kommun och mynnar i Rind Å i Hernings kommun strax söder om stadsdelen Lind i Herning.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland